Victor Ortiz (n. 31 ianuarie 1987) este un boxer american. A deținut centura WBC la categoria semimijlocie în 2011, și a fost clasat în primii trei semimijloci de către revista The Ring, BoxRec sau ESPN.

Rezultate în boxul profesionist

| style="text-align:center;" colspan="8"|32 de victorii (25 prin knockout, 7 la puncte), 6 înfrângeri, 3 remize, 0 lupte nedisputate
|-  style="text-align:center; background:#e3e3e3;"
|  style="border-style:none none solid solid; "|Rez.
|  style="border-style:none none solid solid; "|Rezultat general
|  style="border-style:none none solid solid; "|Adversar
|  style="border-style:none none solid solid; "|Tip
|  style="border-style:none none solid solid; "|Runda,Timp
|  style="border-style:none none solid solid; "|Data
|  style="border-style:none none solid solid; "|Locația
|  style="border-style:none none solid solid; "|Note
|- align=center
|Remiză
|32–6–3
|style="text-align:left;"| Devon Alexander
|
|12
|Feb 17, 2018
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|32–6–2
|style="text-align:left;"| Saul Corral
|KO
|4 (10), 
|Jul 30, 2017
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Înfrângere
|31–6–2
|style="text-align:left;"| Andre Berto
|TKO
|4 (12), 
|Apr 30, 2016
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|31–5–2
|style="text-align:left;"| Gilberto Sanchez Leon
|TKO
|8 (10), 
|Dec 12, 2015
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|30–5–2
|style="text-align:left;"| Manuel Pérez
|TKO
|3 (10), 
|Dec 13, 2014
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Înfrângere
|29–5–2
|style="text-align:left;"| Luis Collazo
|KO
|2 (12), 
|Jan 30, 2014
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Înfrângere
|29–4–2
|style="text-align:left;"| Josesito López
|RTD
|9 (12), 
|Jun 23, 2012
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Înfrângere
|29–3–2
|style="text-align:left;"| Floyd Mayweather Jr.
|KO
|4 (12), 
|Sep 17, 2011
|style="text-align:left;"|  
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Victorie
|29–2–2
|style="text-align:left;"| Andre Berto
|UD
|12
|Apr 16, 2011
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Egal
|28–2–2
|style="text-align:left;"| Lamont Peterson
|
|10
|Dec 11, 2010
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|28–2–1
|style="text-align:left;"| Vivian Harris
|KO
|3 (10), 
|Sep 18, 2010
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|27–2–1
|style="text-align:left;"| Nate Campbell
|UD
|10
|15 mai 2010
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|26–2–1
|style="text-align:left;"| Hector Alatorre
|TKO
|10 (10), 
|Feb 25, 2010
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|25–2–1
|style="text-align:left;"| Antonio Díaz
|
|7 (10), 
|Dec 12, 2009
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Înfrângere
|24–2–1
|style="text-align:left;"| Marcos Maidana
|TKO
|6 (12), 
|Jun 27, 2009
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Victorie
|24–1–1
|style="text-align:left;"| Mike Arnaoutis
|TKO
|2 (12), 
|Mar 7, 2009
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Victorie
|23–1–1
|style="text-align:left;"| Jeffrey Resto
|TKO
|2 (12), 
|Dec 6, 2008
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Victorie
|22–1–1
|style="text-align:left;"| Roberto David Arrieta
|TKO
|5 (12), 
|Sep 13, 2008
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Victorie
|21–1–1
|style="text-align:left;"| Dairo José Esalas
|KO
|5 (10), 
|3 mai 2008
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|20–1–1
|style="text-align:left;"| Carlos Maussa
|KO
|1 (10), 
|Nov 10, 2007
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|19–1–1
|style="text-align:left;"| Emmanuel Clottey
|TKO
|10 (10), 
|Aug 30, 2007
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|18–1–1
|style="text-align:left;"| Maximino Cuevas
|KO
|1 (10), 
|Jun 29, 2007
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|17–1–1
|style="text-align:left;"| Tomas Barrientes
|TKO
|5 (8), 
|Apr 14, 2007
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Egal
|16–1–1
|style="text-align:left;"| Marvin Cordova Jr.
|
|1 (8), 
|Jan 19, 2007
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Victorie
|16–1
|style="text-align:left;"| Yahir Aguiar
|KO
|2 (6), 
|Nov 3, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|15–1
|style="text-align:left;"| Alfred Kotey
|UD
|8
|Sep 8, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|14–1
|style="text-align:left;"| Orlando Cantera
|TKO
|4 (8), 
|Jun 23, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|13–1
|style="text-align:left;"| Freddie Barrera
|TKO
|1 (8), 
|Mar 31, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|12–1
|style="text-align:left;"| Nestor Rosas
|KO
|5 (8), 
|Feb 10, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|11–1
|style="text-align:left;"| Leroy Fountain
|
|4 (8), 
|Jan 6, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|10–1
|style="text-align:left;"| Donnell Logan
|TKO
|2 (4), 
|Nov 4, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|9–1
|style="text-align:left;"| Kevin Carmody
|UD
|6
|Sep 9, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|8–1
|style="text-align:left;"| Oliver Bolanos
|UD
|4
|Aug 26, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Înfrângere
|7–1
|style="text-align:left;"| Corey Alarcon
|
|1 (6), 
|Jun 3, 2005
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|Victorie
|7–0
|style="text-align:left;"| Rodney Jones
|TKO
|2 (4), 
|Mar 5, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|6–0
|style="text-align:left;"| Joel Ortega
|TKO
|1 (4), 
|Feb 11, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|5–0
|style="text-align:left;"| Juan Patino
|UD
|4
|Nov 26, 2004
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|4–0
|style="text-align:left;"| Charles Hawkins
|TKO
|4 (4), 
|Oct 8, 2004
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|3–0
|style="text-align:left;"| Lee De Leon
|TKO
|2 (4), 
|Sep 17, 2004
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|2–0
|style="text-align:left;"| Alejandro Nungaray
|
|4
|Jul 24, 2004
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|Victorie
|1–0
|style="text-align:left;"| Raul Montes
|
|1 (4), 
|Jun 4, 2004
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|}

Referințe
boxeri americani
campioni mondiali la box